Georges Gaillard (1865 - 1929), botànic anglès.
 Georges Philippe François Gaillard (1877 - 1953), empresari i polític francès.
 Georges Gaillard (1900 - 1967), historiador de l'art medieval francès.